Historia de una noche puede referirse a:

 Historia de una noche, una película argentina dirigida por Luis Saslavsky en 1941.
 Historia de una noche, una película española dirigida por Luis Saslavsky en 1963.
 Historia de una noche (novela),  novela escrita para el folletín de La Patria por un colaborador, publicada en 1858 en Colombia.